Fancutt est un patronyme porté notamment par :

 Michael Fancutt (né en 1961), joueur de tennis australien ;
 Charlie Fancutt (né en 1959), joueur de tennis australien;
 Trevor Fancutt (1934-2022), joueur de tennis sud-africain, père de Michael et Charlie.